"Calamar", em castelhano termo que engloba "chocos e lulas" , pode ser:
 Calamar (Bolívar), município de Colômbia
 Calamar (cratera), em Marte
 Calamar (Guaviare), município de Colômbia

Ver também
 Lula (desambiguação)

Desambiguações de topônimos